Unter Transfermarkt versteht man
 eine Internetseite, siehe transfermarkt.de 
 den Markt der Transfers beim Fußball, siehe Transfer (Fußball)